La NCAA Division I 1999 si è svolta dal 2 al 18 dicembre 1999: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Pennsylvania State University.

Squadre partecipanti

Torneo

Central Regional (State College)

East Regional (Stockton)

Pacific Regional (Stanford)

Mountain Regional (Honolulu)

Final Four - Stan Sheriff Center, Honolulu

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1999
NCAA Division I (pallavolo femminile)